Sanbao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Sanbao (köping i Kina, Yunnan), 
 Sanbao (köping i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar